Puchar Niemiec w piłce nożnej mężczyzn 2003/2004 – 61. edycja rozgrywek mających na celu wyłonienie zdobywcy Pucharu Niemiec, który uzyskał tym samym prawo gry w kwalifikacjach Pucharu UEFA sezonu 2004/2005. Tym razem trofeum wywalczył Werder Brema. Finał został rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Uczestnicy

Plan rozgrywek 
Rozgrywki szczebla centralnego składały się z 6 części:
 Runda 1: 29 sierpnia–1 września 2003
 Runda 2: 28–29 października 2003
 Runda 3: 2–3 grudnia 2003
 Ćwierćfinał: 3–4 lutego 2004
 Półfinał: 16–17 marca 2004
 Finał: 29 maja 2004 na Stadion Olimpijski w Berlinie

Pierwsza runda 
Mecze rozegrano od 29 sierpnia do 1 września 2003 roku.

|}

Druga runda 
Mecze rozegrano 28 i 29 października 2003 roku.

|}

Trzecia runda 
Mecze rozegrano 2 i 3 grudnia 2003 roku.

|}

Ćwierćfinały 
Mecze rozegrano 3 i 4 lutego 2004 roku.

|}

Półfinały 
Mecze rozegrano 16 i 17 marca 2004 roku.

|}

Finał

Statystyki 
{| width=100%
|
Najlepsi strzelcy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Puchar Niemiec na fussballdaten.de

2003 w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2003 w Niemczech
2004 w Niemczech
!